Brinkhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Laurens Brinkhorst (* 1937), niederländischer Politiker (D’66)
 Laurentien Brinkhorst (* 1966), niederländische Adelige, Ehefrau von Prinz Constantijn von Oranien-Nassau